Lysimache (gr. Λυσιμάχη) – w mitologii greckiej córka Polibosa, króla Sykionu, żona Talausa, króla Argos.

Niektóre źródła podają też jako imię tej postaci Lysianassa.

Lysimache była córką Polibosa, syna Hermesa, władającego Sykionem.

 Drzewo genealogiczne Lysimache

Na męża wybrano jej Talaosa, rządzącego Argos. Lysimache urodziła z tego związku dzieci, wśród których wymienia się Adrastosa i Pronaksa.

 Potomkowie Lysimache

Ponieważ jej ojciec Lysimache nie pozostawił po sobie syna, kolejnym władcą Sykionu po Polybosie został jeden z synów Lysimache, Adrastos, który później rządził również Argos

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Królewny w mitologii greckiej
Królowe w mitologii greckiej